Berberich ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Berberich (1914–2001), deutscher Politiker (SPD)
 Adolf Berberich (1861–1920), deutscher Astronom
 August Berberich (1912–1982), deutscher Politiker (CDU)
 Frank Berberich, Chefredakteur und Gründer der in Berlin erscheinenden deutschen Ausgabe der Zeitschrift Lettre International
 Franz Berberich († 1996), deutscher Architekt und Bildhauer
 Fritz Berberich (1909–1990), deutscher Maler
 Johann Karl Berberich († um 1907), deutscher Fotograf
 Joseph Berberich (1897–1969), deutscher HNO-Arzt
 Julius Berberich (1846–1916), Geistlicher Rat im Erzbistum Freiburg und deutscher Schriftsteller
 Karl Berberich (1877–1957), deutscher Lehrer und Mitglied des Badischen Landtags
 Ludwig Berberich (1882–1965), deutscher Kirchenmusiker
 Monika Berberich (* 1942), Gründungsmitglied der RAF
 Paul Berberich (* 1985), deutscher Jazzmusiker
 Wilhelm August Berberich (1861–1929), deutscher Pädagoge und Dichter